Meslay (Calvados)
Meslay (Loir-et-Cher)
ook:
Meslay-du-Maine,  Mayenne 
Meslay-le-Grenet, Eure-et-Loir
Meslay-le-Vidame, Eure-et-Loir